Muzyka narodowa – kierunek w muzyce epoki romantyzmu i współczesnej polegający na inspiracji muzyką folklorystyczną kultur narodowych i regionalnych, zwykle tych, z którymi kompozytor był związany. Muzyka narodowa ograniczona jest do kultur europejskich. Dopiero w drugiej połowie XX wieku kompozytorzy współcześni sięgnęli do dorobku muzycznego kultur pozaeuropejskich i ten kierunek w muzyce nazywany jest muzyką świata. Muzyka narodowa oddana jest typowymi dla swojej opoki środkami.

Do najwybitniejszych przedstawicieli muzyki narodowej, którzy swą twórczość w całości lub części poświęcili temu kierunkowi należą:
 Béla Bartók
 Antonín Dvořák
 Manuel de Falla
 Edvard Hagerup Grieg
 Carl Orff
 Bedřich Smetana

W Polsce:
 Fryderyk Chopin
 Henryk Mikołaj Górecki
 Witold Lutosławski
 Stanisław Moniuszko
 Karol Szymanowski

Muzyka